Не́я:

 Нея — город в Костромской области России.
 Нея — железнодорожная станция в Костромской области.
 Нея — река в Костромской области России, приток реки Унжа.
 Нея — река в Костромской и частично Кировской областях России, левый приток Ветлуги.
 Нея — река в Республике Коми, приток Видзью.
 Нея — станция ведомственной линии Супротивный — Малое Раменье (Шортюгской железной дороги).

 Нея — сокращённая форма от женского имени Линнея.

См. также 
 Не-я